Le Championnat de France de football de National 2 2017-2018 est la  du championnat de France de football de quatrième division.

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-quatre clubs français répartis en quatre groupes de seize clubs, en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en National 3.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les soixante quatre équipes qualifiées pour disputer le championnat 2017-2018. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend quatre groupes de seize équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le 30 mai 2017, la DNCG annonce l'interdiction de montée administrative de l'AS Furiani-Agliani en National 2, permettant ainsi à l'ES Paulhan-Pézenas de se maintenir à ce niveau. Le 7 juin 2017, c'est au tour de l'AS Saint-Ouen-l'Aumône d'être interdit administrativement de montée à l'échelon supérieur, permettant ainsi au Stade plabennecois de se maintenir.

Le 4 juillet, plusieurs décision sont annulées en appel, parmi lesquelles, le refus de montée en National 2 de l'AS Furiani-Agliani, ceci confirmant la relégation du Stade plabennecois.

Compétition

Règlement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

Groupe A 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Groupe B 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Groupe C 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Groupe D 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football de National 2
 Coupe de France de football 2017-2018
 Championnat de France de football 2017-2018
 Championnat de France de football de Ligue 2 2017-2018
 Championnat de France de football National 2017-2018
 Championnat de France de football de National 3 2017-2018

Liens externes 
 Le National 2 sur fff.fr

2017-2018
Football M4
France M4
Championnat M4